Pires est un patronyme d'origine portugaise, dérivé de Pedro, « Pierre ».

Personnalités 

 Bruno Pires : coureur cycliste portugais
 Diogo Pires (1517-1599), poète néolatin de la Renaissance
 
 Gérard Pirès : (1942-), réalisateur français
 Henrique Pires (1962-), acteur brésilien
 José Maria Pires (1919-2017), archevêque catholique brésilien
 Maria do Carmo Trovoada Pires de Carvalho Silveira (1960-), femme politique santoméenne.
 Maria João Pires : pianiste portugaise
 Pedro Verona Rodrigues Pires : Président du Cap-Vert
 Pires Constantino : footballeur brésilien
 Raphael Pires : coureur cycliste brésilien
 Robert Pirès : footballeur français
 Rodolphe Pires : journaliste français
 Rui Pires : footballeur portugais
 Sandra Pires, joueuse de beach-volley brésilienne
 Tomé Pires : apothicaire portugais
 Waldir Pires : homme politique brésilien
 Xisco Pires (1998-), footballeur andorran

Lieux 

 Ribeirão Pires : ville brésilienne
 Pires Ferreira : municipalité brésilienne
 Pires do Rio : municipalité brésilienne
 Microrégion de Pires do Rio : microrégion du Brésil

Œuvres 
 Mes pires potes : série télévisée française
 Les Plus Pires Succès de Plume : compilation de Plume Latraverse

Prénom 
 
Patronyme brésilien
Patronyme portugais